Teroual är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Sidi-Kacem och regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Teroual ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Teroual är kuperad. Runt Teroual är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sidi Redouane,  km väster om Teroual. Trakten runt Teroual består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gharb-Chrarda-Béni Hssen